bitwa pod Zelą (67 p.n.e.) – wojska Mitrydatesa zwyciężyły Rzymian pod wodzą Triariusa
 bitwa pod Zelą (47 p.n.e.) – Cezar pokonał króla Pontu, Farmakesa II